Embalos Alucinantes: A Troca de Casais é um filme brasileiro dirigido por José Miziara em 1979.

Sinopse
O malandro Ramón sobrevive de pequenos golpes como enganar escoteiros para arrumar um almoço grátis. Cansado de sua vida miserável ele tenta armar um grande golpe participando de swings com o intuito de chantagear ricos industriais.

Elenco
Nuno Leal Maia .... Ramon
Anselmo Duarte .... Felipe
Ana Maria Braga .... Valdete
Helber Rangel .... Sérgio
Sônia de Paula
José Miziara
Lenilda Leonardi
Claudio D'Oliani
Andrea Camargo

Filmes do Brasil de 1979
Filmes dirigidos por José Miziara
Filmes em língua portuguesa
Filmes de comédia do Brasil